Твердо́вка () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Мерчицкого сельсовета. Расположена в 8 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) и в 25 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 18 человек.

Достопримечательности 
 Монумент землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Примечания

Ссылки 
 
 Твердовка на Викимапии

Населённые пункты Пинского района